Josef Jellinek ist der Name folgender Personen:

* Josef Jellinek (Journalist, 1874) (1874–1938?), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Josef Jellinek (Journalist, 1894) (1894–1942), österreichischer Journalist